Mittelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Mittelmann (1886–1932), Schriftsteller und Politiker 
 Norman Mittelmann (1932–2019), kanadischer Opernsänger (Bariton)

Siehe auch:
 Mittelsmann-Angriff (in Rechnernetzen)